Орден «За храбрость» () — девятый по значимости орден Социалистической Республики Вьетнам.

Описание
Орденом «За храбрость» награждаются гражданские лица, офицеры, солдаты, милиционеры, независимо от социального статуса и возраста, совершившие смелые и мужественные действия, с целью спасения людей или государственной собственности, и достигшие одного из следующих критериев: 

 не боясь смерти, начавшее спасение человеческих жизней и имущества государства, от пожаров, стихийных бедствий, мужественно защищавшее государственную собственность, жизни и имущество граждан от преступных посягательств, нанявшееся добровольным работником в очагах распространения болезней, защищавшее достижения народного хозяйства и образования, подавшее тем самым, яркий пример в провинции, городе, или области. 

Лицо, героически погибшее при спасении людей и государственного имущества, является примером и подлежит уважению.

Орден был учреждён 26 ноября 2003 года.

Примечания

Ссылки
Закон Вьетнама 

Награды по алфавиту
Ордена Вьетнама